Acontius är ett släkte av spindlar. Acontius ingår i familjen Cyrtaucheniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar